Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1999 прошёл в городе Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик, Канада) с 3 по 11 апреля 1999 года. Турнир прошёл в 41-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 15-й раз. В Сент-Джоне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Канады со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную США со счётом 8:3.

Впервые приняла участие в чемпионате сборная Новой Зеландии.

Одновременно с мужским в Сент-Джоне проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Джефф Стоутон), семь европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1998 года, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Новой Зеландии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1998).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Швейцарии, Норвегии и Дании набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш. Сначала между собой играли сборные Швейцарии и Дании, а затем с победителем играла сборная Норвегии.

В результате в полуфинал плей-офф с 4-го места вышла сборная Швейцарии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Шон Бекер (сборная Новой Зеландии).

Примечания 

1999
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 1999 году
1999 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Сент-Джоне